Hanffou est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Pierre Edouard Hanffou, connu par son nom de scène Kiddy Smile (né au ), artiste, producteur et disc jockey français ;
 Sarah Hanffou (1986-), pongiste camerounaise.

Patronyme camerounais